Traforo ferroviario del Colle di Tenda
Traforo stradale del Colle di Tenda